Outeiro de Rei kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Outeiro de Rei (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Outeiro de Rei (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar